Белфаст има више значења:
 Белфаст, је град у Уједињеном Краљевству у Северној Ирској.
 Белфаст (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Белфаст (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Белфаст (Мејн), град је у америчкој савезној држави Мејн